Katarzyna Michalska-Małecka (ur. 1970) – polska okulistka
 Katarzyna Z. Michalska (ur. 1985) – polska aktorka
 Katarzyna Michalska (ur. 1997) – polska piłkarka